Llengua aglutinant, llengua que forma els seus mots per encadenament o combinació de morfemes
 Aglutinant (química), substància adhesiva o que pot desenvolupar propietats adhesives barrejada amb altres substàncies
 Aglutinant (pintura), substància que es barreja amb el pigment per tal d'adherir-lo al suport